Чакловићи могу бити:

 Чакловићи Горњи, насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ
 Чакловићи Доњи, насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ